Konstanty Romanow (1779–1831) – wielki książę rosyjski, następca tronu rosyjskiego w latach 1801–1823, naczelny wódz armii Królestwa Polskiego
 Konstanty Romanow (1827–1892) – wielki książę rosyjski, generał i namiestnik Królestwa Polskiego, admirał floty
 Konstanty Romanow (1858–1915) – wielki książę rosyjski, erudyta, muzyk, poeta i aktor